Teno – città-stato greca
 Teno – comune del Cile nella Regione del Maule
 Teno – fiume della Finlandia e della Norvegia
 Jean-Marie Teno – regista camerunese
 Haruka Ten'ou – personaggio del manga e anime Sailor Moon